Stenderup Sogn henviser til flere artikler:
 Stenderup Sogn (Billund Kommune) – et sogn i Billund Kommune og i Grene Provsti
 Stenderup Sogn (Hedensted Kommune) – et sogn i Hedensted Kommune og i Hedensted Provsti
 Stenderup Sogn (Vejen Kommune) – et sogn i Vejen Kommune og i Malt Provsti